Amalocichla sclateriana és una espècie d'ocell de la família dels petròicids (Petroicidae) que habita el terra dels boscos de les muntanyes del centre i sud-est de Nova Guinea.

Petròicids